Indiana kan syfta på:

 Indiana (roman) – en roman av George Sand
 Back Home in Indiana – en sång skriven av James F. Hanley
 Indiana-klass slagskepp – en fartygsklass bestående av tre fartyg från slutet av 1800-talet i USA
 Indianaterritoriet – ett tidigare territorium i USA omfattade dagens Indiana och omkringliggande områden 1800–1816
 1602 Indiana – en asteroid i huvudbältet

Skolor
 Indiana University – ett offentligt, multi-campus universitet i delstaten Indiana
 Indiana University (Bloomington)  – huvudcampuset i detta system i Bloomington, Indiana
 Indiana Hoosiers – det atletiska programmet vid Bloomingtons campus
 Indiana University of Pennsylvania

Personer
Indiana Jones – en fiktiv arkeolog
Indiana Evans (1990–), australisk skådespelare

Geografi

Brasilien 

 Nanuque (ort), Minas Gerais, 
 Indiana (kommun), São Paulo,

USA 

 Indiana – en amerikansk delstat 1816– 
 Indiana, Pennsylvania, Pennsylvania, Indiana County, 
 Indiana (gruva), New Mexico, Taos County,

Se även
 Indianaterritoriet – ett tidigare territorium i USA omfattade dagens Indiana och omkringliggande områden 1800–1816
 Indiana County – ett administrativt område i delstaten Pennsylvania

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar